Load Haul Dump, vehicle de construcció utilitzat en mineria
 Landing Helicopter Dock, vaixell de guerra que pot transportar helicòpters i vehicles amfibis
 LHD també és l'acrònim en anglès de Left Hand Drive, referit a la conducció per la dreta d'automòbils